Ра́мочный ана́лиз () — междисциплинарный метод научного исследования, который используется для анализа того, как люди понимают ситуации и события.

Концепцию в общем случае связывают с работой Ирвинга Гофмана и его книгой Рамочный анализ: Эссе об организации опыта (, 1974). Позже эту работу начали применять в теории социального движения, политических и других исследованиях.

Понятие 
Основной термин метода — «framing» («установление рамок») — ещё не имеет общепринятого определения. Впрочем, большинство западных исследователей сходятся во мнении, что одним из лучших является объяснение Роберта Энтмана, согласно которому английский глагол-термин «to frame» в данном случае означает «выбирать определенные аспекты реальности и делать их более заметными в коммуникативном тексте, популяризируя таким образом определенную трактовку проблемы, интерпретацию её причин, моральную оценку и возможное её решение». И хотя на первый взгляд фрейминг может напоминать agenda setting, и все же между ними есть существенная разница: метод agenda setting предусматривает, что СМИ освещают одни и игнорируют другие события, тогда как фрейминг подразумевает, что СМИ, освещая определенное событие, игнорируют некоторые его стороны, в то же самое время подчеркивая другие.

Рамочный анализ является своеобразным типом нарративного (контент-) анализа, в котором исследователь изучает текст, чтобы идентифицировать «рамки» и выявить риторику журналиста или медиаорганизации, а именно — играет ли их текст политическую роль. В идеале такой анализ определяет, как «рамки» внедряются в новости политическими акторами, как журналисты их используют в написании текстов и как аудитория интерпретирует эти «рамки». Караги и Роэфс изучают рамочный анализ в связи с идеологической ролью средств массовой информации, так как изучение процессов фрейминга позволяет найти связь между новостями и разделением власти в обществе (по их мнению, «рамки» — это отпечатки власти).

История развития 
Истоки этой методологии находят в начале 1970-х годов, и её пионером был Ирвинг Гофман, который считал, что если индивидуум узнает определенное событие, его реакция скорее всего будет ограничена рамками или схемами интерпретации — «первичными рамками» (). Все первичные рамки той или иной социальной группы являются центральным элементом её культуры. В конце 1970-х Такман развила идеи Гофмана: «Рамки (frames) превращают непонятный хеппенинг или аморфную беседу в очевидное событие… Новостные рамки () одновременно организуют ежедневную реальность и являются её частью и упаковкой».

В 1980-х «рамки» уже воспринимались как «медиаупаковки, центральной организационной идеей которых является понимание соответствующих событий». Такие «упаковки» имели успех в медиадискурсе благодаря комбинации культурного резонанса, действий автора и соответствия нормам и практики СМИ. В 1990-х framing analysis получил мощный толчок в развитии благодаря Энтману, который прояснил его терминологию и методологию. В частности, он определил «рамки» как «схемы обработки информации, которые имеют место в особенностях новостного текста и которые усиливают специфическое восприятие и понимание событий. Новостные рамки (news frames) возникают и воплощаются в ключевых словах, метафорах, концепциях, символах и визуальных образах, которые подчеркиваются в тексте новостей». Эти компоненты «рамок» часто совпадают с устоявшимся в обществе дискурсом и формируют такой образ мышления о определенное событие, который уже знаком аудитории из предыдущего опыта.

Применение 
Метод позволяет выявить манипулирование общественным мнением в тех случаях, когда в сообщениях СМИ имеет место фрейминг. Такие исследования являются довольно тяжелыми, поскольку обнаружить фрейминг сложнее, чем agenda-setting.

Методология 
Методология рамочного анализа включает два типа источников (или инструментов) — логические инструменты () и инструменты фрейминга (). Первые объясняют происшествие, а другие его характеризуют. Итак, логические инструменты предоставляют объяснения или причину основной позиции: это так называемые «корни события» (интерпретация причин происшествия), его последствия и принципиальность.

Инструменты фрейминга включают:
 источники (все лица, которые были процитированы в тексте);
 ключевые слова (те, что появляются в заголовке, а затем повторяются в тексте;
 слова, имеющие большую «видимость» из-за их размещения в тексте или культурного резонанса с аудиторией);
 метафоры;
 основание (лицо или группа лиц, которые идентифицируются как причина проблемы или её решения).
Анализируя текст, исследователь читает каждую историю, которая попала в его выборку, пытаясь определить специфические инструменты фрейминга.

Механизм использования 
Пониманию того, как работают «рамки», способствуют такие концепции, как «видимость», «форматирование» и «важность» (). «Рамки» освещают сведения об объектах сообщения, предоставляя им таким образом «видимость», то есть делая их более заметными, понятными и запоминающимися. Более «видимой» информацию можно сделать, поместив её в начале или в конце текста, а также часто повторяя её или ассоциируя с культурно подобными символами. «Форматирование» является сутью фрейминга — это преувеличение или преуменьшение элементов изображаемой реальности для большей или меньшей «видимости». Кроме слов и образов, использованных для изображения реальности, большое значение имеет также «важность» — то, насколько много информации о событии и на каком месте (на первой или предпоследней странице) представляет средство массовой информации.

Ссылки 
 Статьи Института Рокриджа по рамочному анализу, архивированные Cognitive Policy Works.
 Frameworks Institute

Медиаведение
Пропаганда
Методы исследования
Методы социологии
Ирвинг Гофман